Cinque unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Monarch:

  – vascello da 74 cannoni, originariamente unità francese Monarque catturata nel 1747, radiato nel 1760
  – vascello da 74 cannoni varato nel 1765 e radiato nel 1813
  – vascello da 84 cannoni varato nel 1832 e radiato nel 1866
  – nave corazzata varata nel 868 e radiata nel 1905
  – nave da battaglia della classe Orion varata nel 1911 e affondata come bersaglio nel 1925